Okręty US Navy o nazwie USS "Pennsylvania", pochodzącej od stanu Pensylwania:
 Pierwszy "Pennsylvania" był 136 działowym okrętem liniowym, jednym z dziewięciu autoryzowanych przez Kongres USA w 1816. Zwodowany w 1837.
 Parowiec śrubowy, którego stępkę położono jako "Keywaden" w 1863, ale nigdy nie zwodowano został przemianowany na "Pennsylvania" gdy znajdował się nadal na pochylni. Został rozebrany w 1884.
 Trzeci "Pennsylvania" (ACR-4) był okrętem głównym krążowników typu Pennsylvania. Później przemianowany na "Pittsburgh".
 Czwarty "Pennsylvania" (BB-38) był okrętem głównym pancerników typu Pennsylvania, który brał udział w II wojnie światowej.
 Piąty "Pennsylvania" (SSBN-735) jest okrętem podwodnym typu Ohio.

Zobacz też 
 USS "Keystone State" – parowiec, który także nosił nazwę związaną ze stanem Pennsylvania.

Pennsylvania